Dauphin Charles peut faire référence à :
 Charles V le Sage (1338-1380), dauphin de Viennois de 1349 à 1364 ;
 Charles VI (1368-1422), dauphin de Viennois de 1368 à 1380, fils du précédent ;
 Charles de France (1386), dauphin de Viennois en 1386, fils du précédent ;
 Charles de France (1392-1401), dauphin de Viennois de 1392 à 1401, frère du précédent ;
 Charles VII (1403-1461), dauphin de Viennois de 1417 à 1422, frère du précédent ;
 Charles VIII (1470-1498), dauphin de Viennois de 1470 à 1483, petit-fils du précédent ;
 Charles-Orland de France (1492-1495), dauphin de Viennois de 1492 à 1495 (sous le nom dauphin Charles-Orland), fils du précédent ;
 Charles de France (1496), dauphin de Viennois en 1496, frère du précédent.